Podlesice ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Podlesice (Charsznica), Dorf der Gmina Charsznica in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Podlesice (Kroczyce), Dorf der Gmina Kroczyce in der Woiwodschaft Schlesien